Maekawa se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Fumio Maekawa
 Tokujirô Maekawa